Петли́чные зна́ки в ВС Украины— парные эмблемы, располагающиеся в верхней части петлиц. До 2016 года в войсках испольховались следующие виды петличных знаков:

С 2016 года используются обновлённые эмблемы

Украина
Вооружённые силы Украины